| mål         = {{#expr:
 56 +
 68 +
 56 +
 47 +
 75}}
| publik      = {{#expr:
 10753 +
 5825 +
 11367 +
 9210 +
 15994}}
| flest mål   = 
| medalj1     = 
| medalj1text =  (3:e titeln)
| medalj2     = 
| medalj2text = 
| medalj3     = 
| medalj3text = 
| medalj4     = Fyra
| medalj4text = 
| föregående  = 2019 Paraguay
| följande    = 2023
}}
Världsmästerskapet i strandfotboll 2021 var den elfte upplagan av världsmästerskapet i strandfotboll med Fifa som arrangör. Turneringen spelades i Ryssland 19-29 augusti 2021, detta var första gången som strandfotbolls-VM spelades i Ryssland. Portugal var de försvarande mästarna. Turneringen vanns av RFU som i finalen besegrade Japan med 5–2. I matchen om brons vann Schweiz över Senegal med 9–7.

Kvalspel

Kvalificerad nationer

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (värdnation)

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Källor
 Officiell hemsida

Referenser

2021
2021 i Ryssland